24-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди юниоров проходил с 20 по 23 июля 2017 года на Олимпийском стадионе имени Карло Дзеккини в Гроссето (Италия). К соревнованиям, согласно правилам, были допущены спортсмены 1998 года рождения и моложе.

На старт в 44 дисциплинах чемпионата вышли 1149 легкоатлетов из 48 стран Европы (579 юниоров и 570 юниорок).

Сборная России не участвовала в соревнованиях в связи с бессрочной дисквалификацией национальной федерации с ноября 2015 года из-за допингового скандала. В Гроссето, тем не менее, выступили четыре российских легкоатлета, получивших специальное разрешение от Европейской легкоатлетической ассоциации. Все они вышли на старт в качестве нейтральных спортсменов. Медали смогли завоевать двое из них, ходоки Сергей Широбоков и Яна Смердова, ставшие чемпионами Европы среди юниоров.

16-летний норвежец Якоб Ингебригтсен, несмотря на то, что был моложе большинства участников соревнований на 2-3 года, приехал в качестве лидера сезона сразу на трёх дистанциях: 1500, 5000 метров и 3000 метров с препятствиями. В каждой из них он вышел на старт. Спустя 2,5 часа после падения и восьмого места в финале бега на 1500 метров Якоб вышел на старт бега на 5000 метров, где стал чемпионом, а на следующий день выиграл ещё одно золото, в стипль-чезе.

На чемпионате были установлены два мировых рекорда среди юниоров. Немец Никлас Кауль набрал в десятиборье 8435 очков и превзошёл достижение Торстена Фосса (8397 очков), установленное 35 годами ранее ещё с использованием взрослых снарядов в метаниях и беге с барьерами (с 2005 года юниоры используют облегчённые ядро и диск, а также барьеры с пониженной высотой).

Автором другого рекорда стала женская сборная Германии (Катрин Фем, Кешия Квадво, София Юнк, Дженнифер Монтаг), в предварительном забеге эстафеты 4×100 метров показавшая результат 43,27. В финале улучшить это время им не удалось.

Трёхкратным призёром чемпионата стала британка Майя Бруни, выигравшая бег на 200 метров и ставшая третьей в двух эстафетах. Ещё 13 человек выиграли больше одной медали.

Результаты 
Сокращения: WJR — мировой рекорд среди юниоров | EJR — рекорд Европы среди юниоров | NR — национальный рекорд | NJR — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юниоры

Юниорки 

 31 января 2018 года ИААФ сообщила о положительной допинг-пробе, которую на чемпионате Европы среди юниоров сдала нидерландская бегунья Ясмейн Лау. В ходе разбирательства спортсменка смогла убедить международную ассоциацию, что запрещённое вещество содержалось в чае, который она выпила перед забегом. Лау не была дисквалифицирована, но её результат в Гроссето, первое место в беге на 5000 метров (16.38,85), согласно правилам был аннулирован.

Медальный зачёт 
Медали в 44 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 30 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионаты Европы по лёгкой атлетике
Чемпионаты Европы среди юниоров
Июль 2017 года
Спорт в Италии в 2017 году
лёгкая атлетика юниоры
Чемпионаты Европы в Италии
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Италии
Спортивные соревнования в Гроссето
2017 год в лёгкой атлетике